Война́ А́лой и Бе́лой ро́зы или Война (войны) роз () — серия вооружённых династических конфликтов между группировками английской знати в 1455—1485 годах в борьбе за власть между сторонниками двух ветвей династии Плантагенетов — Ланкастеров и Йорков.

Несмотря на установившиеся в исторической литературе хронологические рамки конфликта (1455—1485), отдельные связанные с войной столкновения имели место как до, так и после указанных дат. В реальности этот затяжной конфликт можно разделить на три острых стадии: 1455—1464, 1469—1471 и 1483—1487 годов. Война завершилась победой Генриха Тюдора, находящегося в родстве с побочной ветвью дома Ланкастеров, основавшего династию, правившую Англией и Уэльсом в течение 117 лет. Война принесла значительные разрушения и бедствия населению Англии, в ходе конфликта погибло большое число представителей английской феодальной аристократии.

Причины войны 
Причинами многолетнего междоусобного конфликта стало недовольство значительной части английского общества неудачами в Столетней войне, а также борьба за регентство в первые годы правления безвольного короля Генриха VI, вступившего на престол грудным младенцем, а в зрелом возрасте периодически впадавшего в безумие. Оппозицию королеве Маргарите и её фаворитам возглавил герцог Ричард Йоркский, требовавший для себя сначала опеки над недееспособным королём, а позже — и английскую корону. Основанием для этой претензии служило то, что Генрих VI являлся правнуком Джона Гонта — третьего выжившего сына короля Эдуарда III, а герцог Йорк — праправнуком Лайонела Антверпа — второго выжившего сына этого короля (по женской линии, по мужской линии он был внуком Эдмунда Лэнгли, 1-го герцога Йоркского — пятого сына Эдуарда III); к тому же дед Генриха VI Генрих IV захватил престол в 1399 году, насильственно принудив короля Ричарда II к отречению, что делало сомнительной легитимность всей династии Ланкастеров.

Горючим элементом выступали многочисленные профессиональные солдаты, которые после поражения в войне с Францией оказались не у дел и, оказавшись в больших количествах в пределах Англии, представляли серьёзную опасность для королевской власти. Война была для этих людей привычным ремеслом, приспособиться к мирной жизни им было трудно, поэтому они охотно нанимались на службу к крупным английским баронам, значительно пополнившим за их счёт свои армии. Таким образом, авторитет и власть короля были значительно подорваны возросшей военной мощью вельмож.

Помимо вышеназванных причин, существовали ещё и экономические. На середину XV столетия приходится финансовый кризис в Европе, вызванный острой нехваткой драгоценных металлов для чеканки монет, который сказывался на доходах королевской казны и частных лиц, усиливая борьбу за патронаж. Утрата континентальных владений вследствие поражения в войне с французами, помимо прочего, привела к ослаблению торговых связей с Нидерландами и Ганзейским союзом, что существенно затронуло кошельки торгово-ремесленных слоёв городского населения.

Названия и символы 

Название «война Роз» не использовалось в течение войны. Розы были отличительными значками двух враждующих партий. Кто именно их употребил впервые, в точности неизвестно. Если Белая роза, символизирующая Богородицу, использовалась как отличительный знак ещё первым герцогом Йоркским Эдмундом Лэнгли в XIV веке, то про употребление Алой розы ланкастерцами до начала войны ничего не известно. Возможно, она была избрана по контрасту с эмблемой врага.

Термин впервые был использован в «Истории Англии» Дэвида Юма (1762) и вошёл в широкое употребление в XIX веке, после публикации исторического романа «Анна Гейерштейнская» (1829) сэром Вальтером Скоттом, который выбрал название на основе вымышленной сцены в I части пьесы Вильяма Шекспира «Генрих VI», где противостоящие стороны выбирают розы различного цвета в Церкви Темпла.

Хотя розы иногда использовались как символы в течение войны, большинство участников использовали символы, связанные с их феодальными лордами или защитниками. Например, силы Генриха при Босворте бились под знаменем красного дракона, в то время как армия Йорков использовала личный символ Ричарда III — . Свидетельство важности символов роз повысилось, когда король Генрих VII в конце войны объединил красные и белые розы фракций в единую красно-белую Розу Тюдоров.

Названия конкурирующих фракций имеют мало общего с городами Йорк и Ланкастер, или графствами Йоркшир и Ланкашир, даже при том, что матчи по крикету или регбилигу между этими двумя округами часто описываются с помощью клише «Война Роз». Фактически провинции и замки, принадлежащие герцогам Ланкастера, находились в основном в Глостершире, Северном Уэльсе и Чешире, в то время как владения Йорков были широко распространены по всей Англии, хотя многие находились в Валлийской марке (которую унаследовал Ричард Йоркский, став графом Марч).

Социальный состав участников конфликта. Вооружённые силы сторон 
В конфликте принимали участие главным образом представители английской феодальной аристократии с отрядами своих слуг и сторонников, а также незначительное число иностранных наёмников. Поддержка противоборствующим сторонам в значительной мере определялась династическими факторами. Так называемая система «ублюдочного феодализма» была одним из главных факторов, повлиявших на падение авторитета и влияния королевской власти и эскалацию вооружённого конфликта. Служба сеньору в обмен на земли и подарки оставалась по-прежнему важной, однако определялась не феодальной традицией, а поддержкой феодалом какой-либо из противоборствующих фракций, которая, в свою очередь, и покровительствовала ему за это. Переход на службу феодалов крупным магнатам по причине личных амбиций, жажды наживы и выгодных браков давал почву для роста измен и предательств, которые зачастую решали исход многих сражений.

Армии сторон были представлены многочисленными феодальными отрядами профессиональных воинов, а также отрядами воинов, призванных на войну специальными королевскими приказами, которые давали право предъявителю документа созывать и вооружать воинов от имени короля или крупного магната. Воины из низших социальных слоёв были главным образом лучниками и билльменами (воинами, вооружёнными традиционным английским древковым оружием биллом — разновидностью итальянской гвизармы). Количество лучников традиционно превышало количество латников в пропорции 3:1. Воины по традиции сражались пешими, конница использовалась лишь для разведки и сбора провизии и фуража, а также для передвижения. Англичане раньше французов стали использовать в сражениях спешившихся рыцарей, помимо мечей, сражавшихся ударным, древковым или комбинированным оружием, в частности полэксами. Военачальники зачастую также спешивались, чтобы воодушевить своих сторонников. В армиях фракций в большом количестве стала появляться артиллерия, а также ручное огнестрельное оружие в виде заимствованных у французов ручных кулеврин.

Основные события войны 

Противостояние перешло в стадию открытой войны в 1455 году, когда в Первой битве при Сент-Олбансе победу праздновали йоркисты, после чего английский Парламент объявил Ричарда Йорка протектором королевства, верховным констеблем Англии и наследником Генриха VI. Однако в 1460 году в битве при Уэйкфилде Ричард Йорк погиб. Партию Белой розы возглавил его сын Эдуард, в 1461 году коронованный в Лондоне как Эдуард IV. В том же году йоркистами были одержаны победы при Мортимерс-Кросс и при Таутоне. В результате последнего сражения основные силы ланкастерцев, несмотря на кратковременный реванш, взятый ими ранее во второй битве при Сент-Олбансе, были окончательно разбиты, а король Генрих VI и королева Маргарита бежали из страны (король вскоре был пойман и заключён в Тауэр).

Измена Генри Бофорта, герцога Сомерсета королю Эдуарду привела к сражениям между возглавленным им войском Ланкастеров и армией йоркистов под командованием Джона Невилла, маркиза Монтегю, произошедшим 25 апреля 1464 года при Хегли-Мур и 15 мая того же года при Хексеме, окончившимися победой Йорков. После чего в ходе войны наступило относительное затишье, во время которого обе стороны интенсивно готовились к реваншу, укрепляя свои войска и обзаводясь влиятельными союзниками, в том числе в Шотландии и на континенте. В 1467 году Эдуард IV существенно упрочил своё положение, заключив выгодное соглашение с Бургундией, согласно которому сестра короля Маргарита становилась супругой герцога Карла Смелого.

Активные боевые действия возобновились в 1470 году, когда перешедшие на сторону ланкастерцев граф Уорик и герцог Кларенс (младший брат Эдуарда IV) вернули на престол Генриха VI. Эдуард IV с другим своим братом герцогом Глостером бежали в Бургундию, откуда вернулись в 1471 году. Герцог Кларенс вновь переметнулся на сторону брата — и йоркисты одержали победы при Барнете и Тьюксбери. В первом из этих сражений был убит граф Уорик, во втором погиб принц Эдуард — единственный сын Генриха VI. Что, вместе с последовавшими в мае того же года неудачной осадой Лондона, а затем смертью (вероятно, убийством) самого Генриха в Тауэре, стало концом ланкастерской династии.

Эдуард IV — первый король из династии Йорков — мирно царствовал вплоть до своей кончины, последовавшей неожиданно для всех в 1483 году, когда королём на короткое время стал его сын Эдуард V. Однако королевский совет объявил его незаконнорождённым (покойный король был большим охотником до женского пола и, кроме официальной жены, был тайно обручён ещё с одной женщиной или даже с несколькими; кроме того, Томас Мор и Шекспир упоминают ходившие в обществе слухи, что и сам Эдуард был сыном не герцога Йорка, а простого лучника), и брат Эдуарда IV Ричард Глостер был коронован в том же году как Ричард III. Его короткое и драматичное правление было наполнено борьбой с явной и скрытой оппозицией. В этой борьбе королю поначалу сопутствовала удача, но количество противников только возрастало. В 1485 году силы ланкастерцев (в основном французских наёмников) во главе с Генрихом Тюдором (праправнуком Джона Гонта по женской линии) высадились в Уэльсе. В произошедшем 22 августа того же года при Босворте сражении Ричард III был убит, и корона перешла к Генриху Тюдору, короновавшемуся как Генрих VII — основателю династии Тюдоров. В 1487 году граф Линкольн (племянник Ричарда III) пытался вернуть корону Йоркам, но в сражении при Стоук Филд был убит.

Хронология сражений

Результаты войны 

Хотя историки всё ещё обсуждают истинную степень воздействия конфликта на средневековую английскую жизнь, не приходится сомневаться, что Война Роз привела к политическому перевороту и изменению установленного равновесия сил. Самым очевидным итогом стал крах династии Плантагенетов, которую сменила новая династия Тюдоров, которая изменила Англию за следующие годы. В последующие годы остатки фракций Плантагенетов, оставшись без прямого доступа к трону, разошлись на разные позиции, поскольку монархи непрерывно сталкивали их друг с другом.

Война Алой и Белой розы фактически подвела черту под английским Средневековьем. Она внесла изменения в феодальном английском обществе, включавшие ослабление феодальной власти знати и укрепления позиций торгового класса, а также ростом сильной, централизованной монархии под руководством династии Тюдоров. Воцарение Тюдоров в 1485 году считается началом Нового Времени в английской истории.

С другой стороны, также предположено, что ужасающее воздействие войны было преувеличено Генрихом VII, чтобы превознести свои достижения в её окончании и обеспечении мира. Конечно, эффект войны для торговцев и крестьян был гораздо меньше, чем в затянувшихся войнах во Франции и в других местах Европы, которые были наполнены наёмниками, прямо заинтересованными в продолжении войны. Хотя было несколько длинных осад, они были в сравнительно отдалённых и слабонаселённых областях. В сильно населённых областях, принадлежавших обеим фракциям, противники, дабы предотвратить разорение территорий, искали быстрое решение конфликта в виде генерального сражения.

Война была губительна для уже уменьшающегося влияния Англии во Франции, и к концу борьбы там не осталось никаких английских владений, кроме Кале, в конечном счёте также потерянного в течение господства Марии I. Хотя более поздние английские правители продолжали проводить кампанию на континенте, территория Англии никак не увеличилась. Различные европейские герцогства и королевства играли важную роль в войне, в особенности короли Франции и герцоги Бургундии, помогавшие Ланкастерам и Йоркам в их борьбе против друг друга. Предоставляя им вооружённые силы и финансовую помощь, а также предлагая убежище побеждённой знати и претендентам, они тем самым хотели предотвратить появление объединённой и сильной Англии, ставшей бы угрозой для них.

Послевоенный период был также «похоронным маршем» для постоянных баронских армий, которые питали конфликт. Генрих VII, опасаясь дальнейшей борьбы, держал баронов под жёстким контролем, запретив им обучать, нанимать, вооружать и снабжать армии, чтобы они не могли начать войну друг с другом или с королём. В результате военная власть баронов уменьшалась, и тюдоровский суд стал местом, где баронские ссоры решались волей монарха.

На полях сражений, эшафотах и в тюремных казематах погибали не только потомки Плантагенетов, но и значительная часть английских лордов и рыцарства. Например, в период с 1425 по 1449 год, перед вспышкой войны, исчезли многие благородные династии, что продолжалось в течение войны с 1450 до 1474 года.

Так, из 70 человек, возведённых в высший сословный ранг или получивших приглашения прибыть на заседания парламента между 1459 и 1461 годами, играли активную роль в войне Роз, нередко занимая командные должности. Четырнадцать из 36 пэров — приверженцев Ланкастеров — погибли в боях или были казнены в плену; пятеро из 22 баронов Йоркской партии лишились жизни при аналогичных обстоятельствах. Гибель в сражениях наиболее честолюбивой части знати привела к снижению желания её остатков рисковать своей жизнью и титулами.

Хроники 

Во время войны велись следующие хроники:
 «Хроника Бэнета»
 Хроника Уильяма Грегори (1189—1469)
 Краткая Английская хроника (—1465)
 Рифмованная хроника Джона Хардинга: первая версия для Генриха VII (1457)
 Рифмованная хроника Джона Хардинга: second version for Richard, duke of York and Edward IV (1460 and c. 1464)
 Рифмованная хроника Джона Хардинга: second 'Yorkist' version revised for Lancastrains during Henry VI’s Readeption (see Peverley’s article).
 Хроника Джона Капгрейва (1464)
 Хроника, или «Реестр» Джона Уитхэмстеда (1465)
 Хроника Линкольнширского восстания (1470)
 История прибытия Эдуарда IV в Англию (1471)
 Английская хроника, также известная как «Хроника Дэвиса» (1461)
 Brief Latin Chronicle (1422—1471)
 «Захват английского трона Ричардом III»  (1484)
 «Новые хроники Англии и Франции» Роберта Фабиана (—1485)
 «История английских королей» Джона Роуза (1480/86)
 «Хроника Кройланда» (1149—1486)
 «Анналы королей Англии» Уильяма Вустерского (1482—1491)
  Джона Уоркуорта (около 1500)
 «Собрание староанглийских хроник» Жана де Ваврена (688—1471)
 «Мемуары» Жана де Энена (1465—1477)
 «Мемуары» Филиппа де Коммина (1464—1498)
 «История Англии» Полидора Вергилия (1514)
 «Союз двух благородных и знаменитых семейств Ланкастеров и Йорков» Эдварда Холла (1547)

Семейное древо 
Окрашенные рамки соответствуют людям, принявшим ту или иную сторону в конфликте: красный цвет для стороны Ланкастеров, синий для Йорков.

В художественной литературе 
 Пьесы Уильяма Шекспира «Генрих VI, часть 2», «Генрих VI, часть 3» и «Ричард III».
 Повесть Р. Л. Стивенсона «Чёрная стрела» (1888), выдержавшая несколько экранизаций. 
 Серия книг британской писательницы Филиппы Грегори The Cousins' War («Война кузенов») иллюстрирует события во время Войны роз.
 Серия романов британского писателя Кона Иггульдена: «Война роз. Буревестник» (2013), «Война роз. Троица» (2014), «Война роз. Право крови» (2015), «Война роз. Воронья шпора» (2016).
 Война оказала влияние на сюжет эпопеи Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени», где вместо Ланкастеров и Йорков фигурируют вымышленные Ланнистеры и Старки.

В кино 
 Фильм британского режиссёра Р. Лонкрейна «Ричард III» (1995), представляющий собой вольную экранизацию одноимённой драмы Шекспира.
 Сериал «Пустая корона», состоящий из экранизаций «исторических» пьес Уильяма Шекспира, посвящённых войне роз.
 16 июля 2013 года на BBC1 стартовал показ сериала «Белая королева» по мотивам серии книг Филиппы Грегори «Война кузенов». В этой части идёт повествование о трёх женщинах, которые были близки к власти: Елизавете Вудвилл (жене короля Эдуарда IV), Маргарет Бофорт, Анне Невилл (дочери графа Уорика).

В других видах искусств 
 По мотивам событий войны создана компьютерная игра War of the Roses.

Примечания

Литература 

 
 Акройд Питер. История Англии. Основание: От самых начал до эпохи Тюдоров / Пер. с англ. В. В. Краснянской. — М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2020. — 624 с. — ISBN 978-5-389-14821-5.
 Андре Бернар. История жизни и достижений Генриха VII / Пер. с лат., вступ. ст., комм. Д. В. Кирюхина. — М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2017. — 144 с. — (MEDIAEVALIA). — ISBN 978-5-98712-724-7.
 Браун Е. Д. Войны Роз: История. Мифология. Историография. — М.-СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. — 208 с. — (MEDIAEVALIA). — ISBN 978-5-98712-645-5.
 Граммитт Дэвид. Война Алой и Белой розы. Краткая история / Пер. с англ. А. З. Колина. — М.: КоЛибри; Азбука-Аттикус, 2020. — 304 с.: ил. — ISBN 978-5-389-14651-8.
 
 Доэрти Мартин Дж. Война Алой и Белой розы. Конфликт, вдохновивший создателей «Игры престолов» / Пер. с англ. В. Гришановой. — Нур-Султан: Фолиант, 2019. — 224 с.: ил. — (Сумеречные времена истории). — ISBN 978-601-338-310-1.
 Ландер Джек Р. Войны Роз / Пер. с англ. А. А. Кралиной. — СПб.: Филол. факультет СПбГУ; Нестор-История, 2013. — 280 с. — (Историческая библиотека). — ISBN 978-5-8465-1270-2.
 
 
 
 Устинов В. Г. Ричард III. — М.: Молодая гвардия, 2015. — 288 с.: ил. — (ЖЗЛ). — ISBN 978-5-235-03852-3.
 Хелемский А. Я. Рассказ о войне Алой и Белой Розы. — М.: МАКС Пресс, 2015. — 307 с.; 2-е изд.: М.: Системы, 2016. — 376 с.; М. : Изд-во МЦНМО, 2018. — 376 с.

Ссылки 

 Сайт о Войне Алой и Белой розы
 
 Настоящая «Игра престолов» в Англии: война Алой и Белой розы // Русская служба Би-би-си, май 2019
 «The Wars of the Roses», In Our Time, BBC Radio

 
Войны XV века
Гражданские войны